El siguiente artículo describe las características de la demografía de Groenlandia

Población
La población de Groenlandia estimada a julio de 2021 es de  habitantes. Tiene una de las densidades de población más bajas del mundo, 0,136 hab./km² (2018). 
La mayor parte de la población vive en la costa oeste de Groenlandia, donde el clima es menos hostil debido a la influencia de la Corriente del Golfo. Nuuk, —donde se concentra un tercio de la población—, y otras ciudades importantes están ubicadas sobre la costa. El interior del territorio está prácticamente cubierto de hielo.
El 87.5% de los habitantes vive en áreas urbanas, con una tasa de 0.41% anual de incremento de la población urbana. La comunicación entre distintas ciudades o pueblos es por vía marítima o aérea, ya que no existen caminos ni líneas férreas que las vinculen.

Evolución 
Según estimaciones oficiales, la población del territorio se mantiene prácticamente estable, con leves oscilaciones el las últimas décadas. 

Las localidades más pobladas son:
 Nuuk ( hab.)
 Sisimiut ( hab.)
 Ilulissat ( hab.)
 Qaqortoq ( hab.)
 Aasiaat ( hab.)
 Maniitsoq ( hab.)
 Tasiilaq ( hab.)
 Uummannaq ( hab.)
 Narsaq ( hab.)
 Paamiut ( hab.)
Existen también asentamientos más pequeños e incluso estaciones, como la antigua aldea Pituffik, actual base aérea de Thule, cuyos población consiste en el personal de la base.

Según su lugar de nacimiento, se estimaba que en 2020 la población estaba compuesta por 89.5% de groenlandeses, 7.5% de daneses, 1.1% otros países nórdicos y 1.9% de otras nacionalidades.

Idioma
Las lenguas de Groenlandia son el groenlandés, una lengua de tipo esquimo-aleutiana y el danés. La religión principal es la luterana evangélica.

Religión

Etnias
Las principales etnias corresponden a los Inuits y los daneses.

Inmigración
Históricamente la inmigración ha tenido un bajo impacto en el crecimiento demográfico de la isla. Durante los últimos años ha aumentado la llegada de habitantes de países asiáticos, principalmente Tailandia, Filipinas y China.

Indicadores generales 
La población de Groenlandia presenta un índice positivo de masculinidad promedio de 1.08 (2020 est.), algo inferior al registro de 1.113 del año 2012. 
 

 Expectativa de vida: 
 Población total: 72,9 años (2018 est.)
 Hombres: 70,2 años
 Mujeres: 75,8 años

 Mortalidad infantil: 8.5 (2019) (Niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos). 

 Tasa de fertilidad: 2.08 (2019) (Total de hijos por mujer).

Estadísticas vitales

Referencias